Ефременко — фамилия украинского происхождения.
 Ефременко, Галина (более известна под фамилией Маняченко; род. 1980) — украинская фигуристка, выступавшая в одиночном и парном катании.
 Ефременко, Георгий Георгиевич (род. 1986) — российский спортсмен, вице-чемпион Европы по академической гребле.
 Ефременко, Дмитрий Валерьевич (род. 1967) — российский философ, социолог и политолог, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН.
 Ефременко, Иван Сергеевич (1918—1943) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ефременко, Надежда Васильевна (род. 1948) — советская и российская театральная актриса.
 Ефременко, Юрий Валентинович (род. 1959) — российский и американский математик.